Capitella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Blainville 1828. Capitella ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Capitella